A Super Taça de São Nicolau é o torneio de futebol ficando atrás apenas de ilha de São Nicolau em Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O venceador recente esse Sport Club Atlético o venceu o terceiro título de super taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2006 e permanece semelhante até os dias atuais
.

Performance por clube

Performance por municİpio

Ver tamběm
Liga Insular de São Nicolau
Taça de São Nicolau
Torneio de Abertura de São Nicolau

Referěncias

São Nicolau (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde